Lieper See steht für:

 Lieper See (Mecklenburgische Seenplatte), See in der Gemeinde Klein Vielen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lieper See (Oder), See in der Gemeinde Liepe (Barnim), Landkreis Barnim, Brandenburg